Příjmení Walsh nosí více významných osobností:

 Adam Walsh (1974–1981) – americký chlapec, který byl 27. července 1981 unesen z obchodního domu v Hollywoodu
 Aisling Walsh (* 1958) – irská scenáristka a režisérka
 Campbell Walsh (* 1977) – britský vodní slalomář
 Eliška Walsh (* 1985) – česká zpěvačka a písničkářka
 Joe Walsh (* 1947) – americký kytarista, zpěvák, multiinstrumentalista
 Kate Walsh (* 1967) – americká filmová a televizní herečka
 Kerri Walshová (* 1978) – americká reprezentantka v plážovém volejbale
 Louis Walsh (* 1952) – irský manažer a porotce britské talentové soutěže The X Factor
 María Elena Walsh (1930–2011) – argentinská básnířka, spisovatelka, dramatička a hudební skladatelka
 Marty Walsh (1967 Boston, Massachusetts) je americký politik,
 Shane Walsh – fiktivní postava z komiksové série Živí mrtví
 Stella Walsh (1911–1980) – polsko-americká sprinterka
 Steve Walsh (* 1951) – americký klávesista, zpěvák, hudební producent a skladatel
 Tomas Walsh (* 1992) – novozélandský atlet, koulař, halový mistr světa z roku 2016

Externí odkazy